Кульміна́ція (від , родовий відмінок culminis — вершин) — Найвище напруження, піднесення у розвитку чого-небудь. Здебільшого кульмінація - це найцікавіша частина твору.

Спеціальні значення:
 Кульмінація в астрономії
 Кульмінація в літературі
 Кульмінація в музиці

Див. також 
 Клімакс